Ю́жне (до 1948 — Джага-Седжевут, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.